Етан Моро (,  22 вересня 1975, Гантсвілл, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 14-м загальним номером командою «Чикаго Блекгокс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Едмонтон Ойлерс», «Колумбус Блю-Джекетс» та «Лос-Анджелес Кінгс».

Загалом провів 974 матчі в НХЛ, включаючи 46 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Боббі Сміт трофі (ОХЛ) — 1994.
 Приз Кінга Кленсі — 2009.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Перші номери драфтів НХЛ
Хокеїсти «Філлаха»